

Cucina 
 Torta di Vigolo – dolce italiano tradizionale di Vigolo Marchese

Geografia 
 Vigolo – comune in provincia di Bergamo
 Vigolo Vattaro – frazione del comune di Altopiano della Vigolana in provincia autonoma di Trento
 Vigolo Baselga – frazione del comune di Trento
 Vigolo Marchese –  frazione del comune di Castell'Arquato in provincia di Piacenza

Persone 
 Giorgio Vigolo – scrittore italiano